Vieiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vieiras (ort), Minas Gerais, 
 Vieiras (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar